El término Constitución de 1917 puede referirse:

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917;
a la Constitución de 1917 de Uruguay, también llamada Constitución de 1918;